Антонов Сергій — український лучник
 Антонов Сергій Анатолійович — радянський діяч, Герой Соціалістичної Праці
 Антонов Сергій Петрович — російський радянський письменник
 Антонов Сергій Федорович — радянський партійний діяч